és una artista manga japonesa. Dibuixa per a les revistes Chuchu i Ciao. És originària de Tsuyama a la Prefectura d'Okayama.

Treballs 
 FLY HIGH（Debut）
 Syuuban Romance♥
 Choco mint kiss
 Kon-ya haretara
 Itazura-na Kanojo
 Kimini aitai
 Umikara no tegami

Enllaços externs 
 Blog de l'autora 

Dibuixants de manga japonesos
Persones de la Prefectura d'Okayama